Серге́й Фёдорович Ле́бедев:
 Лебедев, Сергей Фёдорович (1868—1942) — русский и советский шахматист.
 Лебедев, Сергей Фёдорович (1885—1956) — русский и советский инженер-механик и математик.